R29 steht für:

 ein englisches Starrluftschiff zur Zeit des Ersten Weltkriegs, siehe Liste britischer Starrluftschiffe
 eine sowjetische Interkontinentalrakete, siehe R-29
 einen Formel-1-Rennwagen von Renault, siehe Renault R29

R29